Johann Thurzo ist der Name folgender Personen:

 Johann I. Thurzo (1437–1508), ungarischer Patrizier, Kaufmann und Montanunternehmer
 Johann V. Thurzo (1466–1520), Fürstbischof von Breslau, siehe Johannes V. Thurzo